Bunești, comune del distretto di Brașov
 Bunești, comune del distretto di Suceava
 Bunești, comune del distretto di Vâlcea
 Bunești-Averești, comune del distretto di Vaslui